Blue Lick ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blue Lick (Indiana), im Clark County
 Blue Lick (Kentucky), im Lincoln County
 Blue Lick (Missouri), im Saline County
 Blue Lick (Ohio), im Allen County (nicht mehr existent)

Sonstiges:
 Blue Lick Creek Oil Field, Ölfeld im Grant Parish, Louisiana

Siehe auch:
 Blue Lick Creek